Вутов може да се отнася за:
 Антонио Вутов (р. 1996), български футболист
 Витомир Вутов (р. 1971), български футболист
 Иван Вутов (р. 1944), български футболист
 Петър Вутов (1917 – 1993), български дипломат и политик
 Цоло Вутов (р. 1949), български бизнесмен